Tryon kan som auktorsförkortning betyda:

 George Washington Tryon
 George Washington Tryon Jr
 Rolla Milton Tryon

Robotskapade auktorsförkortningar